Kostomlatky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kostomlaty, ort, Mellersta Böhmen, 
 Kostomlátky, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar